Montealegre ist der Familienname folgender Personen:
 Felicia Montealegre (1922–1978), chilenische Bühnen- und Fernsehschauspielerin
 José María Montealegre Fernández (1815–1887), Präsident Costa Ricas

Montealegre ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Montealegre de Campos, eine Gemeinde in der spanischen Provinz Valladolid (Kastilien und León)
 Castillo de Montealegre de Campos, eine Burg in Montealegre de Campos in der spanischen Provinz Valladolid (Kastilien und León)